Valganna (bergdal), een bergdal in de Noord-Italiaanse regio Lombardije
 Valganna (gemeente), een gemeente in de Noord-Italiaanse regio Lombardije